«Перепи́сывая Бетхо́вена» () — историческая мелодрама 2006 года компании Metro-Goldwyn-Mayer о последних годах жизни композитора Людвига ван Бетховена, роль которого исполнил Эд Харрис. В фильме также снялась Дайан Крюгер, сыгравшая роль Анны Хольц — студентки Венской консерватории и ассистентки композитора.

Предпремьерный показ фильма «Переписывая Бетховена» состоялся 10 сентября 2006 года на международном кинофестивале в канадском городе Торонто. В российский прокат фильм вышел 28 октября 2006 года.

Сюжет 

Фильм раскрывает несколько эпизодов бурной, противоречивой и трагической жизни Бетховена. Студентка Венской консерватории Анна Хольц, став ассистенткой композитора Людвига Ван Бетховена, помогает ему в работе над Девятой симфонией. Перенося на нотную бумагу музыку Бетховена, Анна попадает в сложный и удивительный мир композитора, в котором вдохновению сопутствуют мучительные страдания.

Сотрудничество с Бетховеном Анна воспринимает как ниспосланный Богом шанс убедиться в том, что и она обладает талантом композитора. Бетховен же черпает в чистой душе Анны вдохновение, необходимое ему для сочинения шести струнных квартетов. Когда же она показывает Бетховену своё собственное произведение, он высмеивает её, после чего Анна покидает гения. Бетховен является в монастырь, где Анна живёт под присмотром настоятельницы — родственницы, и просит вернуться к нему, чтобы вместе доработать её музыку. Она решает продолжить работать у Бетховена. Он рассказывает ей о том, что музыка — это язык Бога и что когда он оглох, Бог заговорил в его голове в полный голос. После премьеры нового, революционного произведения, на которой обескураженные зрители демонстративно покидают зал, с Бетховеном случается удар. Анна выхаживает его, и придя в себя, Бетховен диктует новую музыку. Анна учится слышать музыку так, как слышит её он.

Кульминационный момент фильма — премьера 9-й симфонии в Большой опере Вены, когда Анна помогает Бетховену дирижировать, показывая ритм.

В ролях

Примечания

Ссылки 

 Сайт фильма

Фильмы Германии 2006 года
Фильмы Венгрии 2006 года
Фильмы США 2006 года
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Венгрии
Исторические фильмы США
Исторические фильмы Германии
Исторические фильмы Венгрии
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии Германии
Фильмы-биографии Венгрии
Музыкальные фильмы США
Музыкальные фильмы Германии
Музыкальные фильмы Венгрии
Фильмы о Людвиге ван Бетховене
Фильмы на английском языке